Příjmení Stich nosí více osobností:

 Alexandr Stich (1934–2003 ) – český jazykovědec a literární historik, profesor UK
 Jan Stich (?–1692) – celník, písař, tvůrce Stichovy mapy
 Jan Václav Stich (1746–1803) – český hornista, houslista a skladatel
 Michael Stich (* 1968) – německý tenista
 Otto Stich – švýcarský politik

Podobná příjmení
 Zdeněk Štich (1928–2013) – důstojník a politický vězeň